Шестакова  — деревня в Тюменской области Тобольского района  находится недалеко от реки Аремзянка, входит в состав Малозоркальцевского сельского поселения.

Население

История 
 1931 году был организован колхоз им.Кугаевского, в 1953 году было объединение в колхоз "Путь коммунизма".

Транспорт 
 Автобусное сообщение

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации Тюменской области

Населённые пункты Тобольского района